Alvo (plaats), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Alvo (supermarkt), een supermarktketen in België